Disterheft steht für:
Brandi Disterheft (* 1980), kanadische Jazzmusikerin
Michael Disterheft (1921–2005), russlanddeutscher Maler und Grafiker